Can Sors (Alella), masia situada a Alella (Maresme).
 Escola del Mar (Barcelona), que antigament era la masia de Can Sors, al Guinardó, Barcelona.